Miller es un apellido inglés que significa molinero. Puede tener diversos orígenes, por ejemplo, escocés o alemán (por asimilación de Müller en países de habla inglesa). Puede hacer referencia a:

Personas 
 Ann Miller, actriz y bailarina estadounidense;
 Arthur Miller, dramaturgo estadounidense;
 Frank Miller, dibujante, historiador y guionista estadounidense;
 Geoffrey Miller, biólogo y psicólogo estadounidense;
 Glenn Miller, director de orquesta estadounidense;
 Henry Miller, escritor estadounidense;
 Jacques-Alain Miller, psicoanalista francés;
 Jacques Miller, médico francés;
 Nick Miller, actor neozelandés protagonista de La Tribu;
 Stanley Miller, científico estadounidense.
 Guillermo Miller, militar inglés que participó en la guerra de independencia sudamericana.

Geografía 
Miller (Jaén), aldea del municipio de Santiago-Pontones, en la provincia de Jaén, España.
Miller Motorsports Park, un circuitos de carreras que pertenece a Larry H. Miller.

Varios 
Atlas Miller, atlas manuscrito portugués del siglo XVI.